Water Lilies – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Water Lilies – film del 2005 diretto da James Hsiao